Het ATP-toernooi van Stuttgart 1997 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 14 tot en met 20 juli 1997. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart